Наиболее значимый признак классификации обуви — её вид. Согласно ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» к видам обуви относятся: сапоги, сапожки, полусапоги, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалии, туфли комнатные, сандалеты, чувяки, мокасины, опанки.

А 
  — теплая обувь из синтетической кожи на поролоне из меха или войлока на толстой подошве, удобная для зимнего отдыха.

Б 
 Бабуши — турецкие туфли, калоши без задников, верхняя обувь, сверх мештей, на босовики. (Толковый словарь Даля В.И)
 Балетки — классическая модель женских туфель на плоской подошве или с маленьким устойчивым каблуком.
 Балморалы — в XIX веке были популярными среди студентов Оксфордского университета, именно это и послужило возникновению второго, более популярного названия — оксфорды. Мода среди студентов оказала на них своё влияние, они стали короткими и вместо разреза появилась шнуровка.
 Бахилы — сапоги из мягкой резины, с высокими голенищами. Предназначены для хождения по болоту, воде и т. п. Используются рыбаками, охотниками и др. Обычно прицепляются помочами к поясу.
 Берцы — военные ботинки.
 Боксёрки — спортивная обувь для боксёров.
 Босоножки — вид женской обуви для тёплых времён года, который не полностью закрывает ступню и голеностопный сустав и который носится на босую ногу.
 Ботильоны — женская обувь, представляющая собой нечто среднее между полусапожками и туфлями с высоким, устойчивым каблуком и немного зауженным носком.
 Ботинки — обувь закрывающая ногу по щиколотку, обычно на шнуровке, молнии или пуговицах.
 Боты — теплая обувь сделана из резины или фетра, надеваемая поверх другой обуви в сырую или холодную погоду.
 Ботфорты — высокие сапоги, имеющие голенища с широким раструбом.
 Броги — перфорированные ботинки.
 Бурки — род валенок.
 Бутсы — специальная (обычно кожаная) обувь, предназначенная для игры в футбол. Главным отличием от обычной обуви является наличие шипов на подошве.

В 
 Валенки — зимняя обувь, свалянная из шерсти.
 Варадзи — традиционные японские плетеные сандалии.
 Вибрамы — высокие ботинки, которые используют в альпинизме и горном туризме.
 Военные ботинки — высокие армейские ботинки на шнурках.
 Вьетнамки — летняя обувь в виде подошвы с ремешком между первым и вторым пальцами.

Г 
 Гриндерсы — высокие шнурованные ботинки военного типа, обувь большинства неформалов.
 Гилли — традиционные шотландские и ирландские кожаные ботинки
 Гэта — традиционные японские деревянные сандалии с высоким каблуком

Д 
 Дезерты — повседневные замшевые ботинки высотой до лодыжки с кожаной или резиновой подошвой и двумя-тремя парами отверстий для шнурка.

 Дерби — это туфли с открытым стилем шнуровки, когда она стягивает две боковины ботинка сверху.

 Деревянные башмаки

И 
 Ичиги — сапоги народов Средней Азии и Кавказа.

К 
 Калиги — военная плетеная обувь древних римлян.
 Калоши — непромокаемые (обычно резиновые) накладки на обувь.
 Кеды — спортивная обувь с высоким матерчатым верхом.
 Кеньги — сапоги из оленьих шкур.
 Кирзовые сапоги
 Кисы — сапоги северных народов.
 Ковбойские сапоги
 Котурны
 Кроссовки

Л 
 Лапти — обувь, сплетёная из лыка
 Лодочки — открытые дамские туфли без ремешков и застежек.
 Лоферы — ботинки без шнуровки и застежек, похожие формой на мокасины, но на каблуке.

М 
 Массы — сапоги из кожи на мягкой подошве, утепленные натуральным мехом, на которые надеваются резиновые калоши. Обувь Средней Азии.
 Мокасины — мягкая обувь с гибкой подошвой.
 Монки — классические туфли с пряжкой без шнуровки.
 Мери-Джейн — обувь с круглым носком и перепонкой.
 Мотоботы — специальная обувь для езды на мотоцикле. Чаще всего в виде высокого ботинка или сапога, снабженная пластиковыми или металлическими элементами защиты носка, голени и наружной части стопы (слайдера). Распространены модели со съемным элементами защиты, облегчающие ремонт после контакта об асфальт.
 Мюли — туфельки на низком каблуке, держащиеся на ногах за счет союзки, закрывающей пучковую часть стопы.

О 
 Оксфорды — плоские мужские полуботинки с относительно низким подъёмом, закрытой шнуровкой, невысоким каблуком и нерезиновой подошвой.
 Олочи — обувь народов Севера.
 Опанаки или опанки — традиционная обувь южных славян.

П 
 Пантолеты — род легких шлёпанцев в виде подошвы, держащейся на пальцах ноги с помощью ремешков или ленты.
 Парусиновые туфли— туфли сделанные из парусины, обычно хлопчатобумажной ткани и прорезиновой подошвы.</small>
 Пинетки — детские тапочки.
 Пимы — меховые сапоги.
 Полуботинки
 Полуброги — туфли с перфорированным носком.
 Полуделенки
 Полукеды — кеды с невысоким (до лодыжек) верхом
 Полусапоги
 Поршни, постолы — традиционная восточнославянская обувь, изготавливавшаяся из одного куска кожи.
 Пуанты — специальные балетные тапочки, в которых балерина танцует, опираясь на кончики пальцев ног.
 Пулены — туфли с длинными заостренными носками, были популярны в Европе в XIV—XV веках.

Р 
 Резиновые сапоги
 Румынки — женская зимняя обувь 60-70 гг.

С 
 Сабо
 Сандалеты
 Сандалии — лёгкая обувь из подошвы, закрепляемой на ноге ремешками или верёвками.
 Сапоги
 Сланцы — разговорное название резиновых шлёпанцев.
 Слипперы
 Слипоны
 Сникеры высокая спортивная обувь на мягкой резиновой плоской подошве, с верхом из кожи или текстиля.

Т 
 Тапочки
 Топ-сайдеры — обувь, похожая на мокасины, чаще всего тяжелые и негибкие, спереди шнуруются через четыре дырки, по верхнему краю продет кожаный шнурок.
 Туфли
 Туфли-деленки

У 
 Угги — сапоги с овчиной шерстью и замшевой поверхностью.
 Унты — сапоги для холодного климата.

Ф 
 Форсы — это народное название классических баскетбольных кроссовок от спортивного производителя Nike — Nike Air Force.

Х 
 Хай-топы — спортивная обувь, похожа на классические конверсы. Так же бывают зимние хай-топы, утепленные в середине.

Ц

Ч 
 Черевики
 Чешки — мягкая обувь балетного типа.
 Чувяки
 Челси — кожаные полусапоги на низком каблуке с эластичной резинкой-вставкой по бокам. Первоначально задумывались как обувь для верховой езды в британской армии. Веком позже — в 60-х годах XX века — приобрели популярность у молодёжи. Считаются мужской обувью, хотя сейчас выпускаются аналогичные модели для женщин
 Чирики (от тюркск. чарик) — казачья национальная низкая обувь из мягкой кожи с твердой подошвой.

Ш 
 Шиповки
 Шлёпанцы
 Штиблеты

Щ

Э 
 Эспадрильи — матерчатые тапочки на верёвочной подошве из натуральных материалов, традиционная испанская обувь.

Ю

Я 
 Яхтенные туфли

Примечания

Ссылки  
 Качественная мужская и женская обувь http://y67166q9.beget.tech 
 Виртуальный музей обуви «Shoe Icons» 

Виды обуви
Обувь